Kathy Whitworth (Monahans (Texas), 27 september 1939 – Flower Mound (Texas), 24 december 2022) was een Amerikaanse golfster die tussen 1962 en 1985 88 toernooien won op de Amerikaanse LPGA Tour, inclusief zes majors. Ze was in 1981 de eerste vrouw die op de LPGA Tour een miljoen dollar had verdiend.

Whitworth overleed plotseling op 24 december 2022 op 83-jarige leeftijd.

Amateur
Whitworth begon pas met golf toen ze al vijftien jaar was. Drie jaar later won ze het New Mexico Amateurkampioenschap en een jaar later weer (1957 en 1958). Daarna werd ze professional.

Professional
Whitworth werd meteen in 1958 lid van de Amerikaanse Ladies Tour (LPGA Tour) en was zeven keer Player of the Year. Ook won ze zeven keer de Vardon Trofee die jaarlijks wordt uitgereikt aan de speelster met de laagste gemiddelde score. Ze is toegevoegd aan de World Golf Hall of Fame.

Enkele toernooien won ze verschillende keren:
 5x St. Petersburg Open (later Orange Blossom Classic): 1965, 1968, 1969, 1970, 1975
 2x San Antonio Civitan Open: 1963, 1974
 2x Lady Carling Open (Maryland): 1966, 1968
 2x Raleigh Golf Classic: 1971, 1972
 2x Portland Ladies Open: 1972, 1973
 2x Southgate Ladies Open; 1972, 1973
 2x Alamo Ladies Open: 1967, 1972
In 1990 was ze de captain van het Amerikaanse team dat de eerste Solheim Cup speelde, die ruim door de Amerikanen werd gewonnen.

Gewonnen
 LPGA Tour

 Anders
 1962: Haig & Haig Scotch Foursome (met Mason Rudolph)
 1966: Lagunita Invitational
 1967: Ladies World Series of Golf
 1968: Ladies World Series of Golf
 1971: LPGA Four-Ball Championship (met Judy Kimball)
 1975: Colgate Triple Crown
 1978: Ping Classic Team Championship (met Donna Caponi)
 1980: Portland Ping Team Championship (met Donna Caponi)
 1981: Portland Ping Team Championship (met Donna Caponi)
 1984: Irish Ladies' Open (Ladies European Tour)

Teams
 Solheim Cup: 1990 (captain)

Onderscheiden
 Ze is toegevoegd aan de World Golf Hall of Fame.
 2012: Linda Vollstedt Award voor 'Service and Leadership in Women's Sports'.

Externe links
 Website LPGA Tour
 Website Legends Tour

Amerikaans golfer